Deathrow har flere betydninger:
 Death Row Records
 Deathrow (computerspil), et computerspil til Xbox, udgivet i 2002
 Deathrow (italiensk band), et black metal-band fra Italien
 Deathrow (tysk band), et thrash metal-band fra Tyskland
 Deathrow (film)
 Death Row (album), et album af det tyske metalband Accept
 On Death Row, en britisk tv-serie af Werner Herzog